

Música 
"The Last Song" (canção de Elton John), canção lançada pelo cantor Elton John em 1992
"The Last Song" (canção de X Japan), canção lançada pela banda X Japan em 1998
"The Last Song", canção do álbum Rated R, da cantora Rihanna
"The Last Song", canção do álbum Radio:Active, da banda McFly

Cinema, literatura e televisão 
The Last Song (1980), telefilme de 1980 estrelado por Lynda Carter
The Last Song (2010), filme de 2010 estrelado por Miley Cyrus
The Last Song (romance), livro de 2009 de Nicholas Sparks

Desambiguações de cinema
Desambiguações de literatura
Desambiguações de música
Desambiguações de televisão